Seoca est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Seoca, un village situé dans la municipalité de Novo Goražde et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Seoca, un village situé dans la municipalité d'Omiš, comitat de Split-Dalmatie ;
au Monténégro
Seoca, un village situé dans la municipalité d'Andrijevica ;
Seoca, un village situé dans la municipalité de Bar ;
Seoca, un village situé dans la municipalité de Podgorica.

Voir aussi 
Seoča